

Cinema 
 The Night Before – film del 1921 diretto da Malcolm St. Clair
 La notte prima (The Night Before) – film del 1988 diretto da Thom E. Eberhardt
 Sballati per le feste! (The Night Before) – film del 2015 diretto da Jonathan Levine

Musica 
 The Night Before – traccia dell'album Help! dei The Beatles del 1965
 The Night Before – album dei James del 2010
 The Night Before – album degli Hooverphonic del 2011
 The Night Before – singolo degli Hooverphonic del 2011, dall'album omonimo